Тартан:
 Тартан — ассирійський воєначальник.
 Тартан — традиційний Шотландський орнамент, що складається з перехрестних вертикальних та горизонтальних смуг.
 Тартан — тип синтетичного покриття для бігових доріжок на стадіонах.
 Тартан — тип парусних суден.